Hynninen ist der Familienname folgender Personen:

 Jorma Hynninen (* 1941), finnischer Opernsänger
 Maija Hynninen (* 1977), finnische Komponistin
 Paavo Hynninen (1883–1960), finnischer Politiker und Diplomat
 Saara Hynninen (* 1979), finnische Badmintonspielerin